Курошаны (река) — река в Запорожской области, левый приток реки Молочной.
Курошаны (Токмакский район) — село, Новониколаевский сельский совет, Токмакский район, Запорожская область, Украина.